Jacques Boyvin, né probablement à Paris entre 1649 et 1655 et mort à Rouen le , un organiste et compositeur français ;
 Jean Boyvin, né à Dole en 1575 et mort dans la même ville en 1650, juriste, érudit, président du Parlement du comté de Bourgogne et chroniqueur du siège de Dole en 1636 ;
 René Boyvin, surnommé Boyvin Andegavensis (Boyvin l'Angevin), né en 1525 à Angers et mort dans sa ville natale vers 1598 ou 1625, graveur français de la Renaissance au style maniériste ;
 Robert Boyvin, enlumineur rouennais actif entre 1480 et 1536.